Джовани Фабричиако (; * Хераклия) e натурализиран венециански държавник и военачалник на Византия по времето на император Лъв III.

Биография 
Произлиза от Хераклия в лагуната на Венеция. През 742 г. той е magister militum на Венецианската република.

Източници 

 Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, Pietro Naratovich tipografo editore, Venezia, 1853.

Дожи на Венеция
Византийски военачалници